Passy (Alta Saboia)
Passy (Seine)
Passy (Saône-et-Loire)
Passy (Yonne)
Passy-en-Valois
Passy-sur-Marne
Passy-sur-Seine

Desambiguações de topônimos